1942 – anno del XX secolo 
 1942 – numero naturale
 1942 Jablunka – asteroide della fascia principale del sistema solare

Videogiochi 
 1942 – videogioco del 1984
 1942: Joint Strike – videogioco del 2008
 1942: First Strike – videogioco del 2010